Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1999 () проводился в городе Эдмонтон (Альберта) c 6 по 14 марта 1999 года. Турнир проводился в 70-й раз. В Альберте чемпионат проводился в 9-й раз, в Эдмонтоне — в 4-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в апреле 1999 в городе Сент-Джон (пров. Нью-Брансуик, Канада).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (26-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Манитоба (для команды скипа Джеффа Стоутона это была 2-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Квебек (скип Guy Hemmings).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Матч за 3-е место не проводится.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк

Плей-офф

Четвертьфиналы 
3-я команда против 4-й

1-я команда против 2-й

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

 команда, на чемпионате мира 1999 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Gerald Shymko

 Hec Gervais Most Valuable Player Award
(Приз самому ценному игроку имени Гектора Жерве)
  Джефф Стоутон

Примечания

Ссылки 
 Soudog's Curling History Site - 1999 LABATT BRIER

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1999

1999
Спортивные соревнования в Эдмонтоне
Спорт в Канаде в 1999 году
Март 1999 года